5-й чемпионат мира по волейболу среди мужчин прошёл с 12 по 26 октября 1962 года в четырёх городах СССР с участием 21 национальной сборной команды. Чемпионский титул в 4-й раз в своей истории выиграла сборная СССР.

Команды-участницы 
Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, Бразилия, Венгрия, ГДР, Израиль, Италия, Китай, КНДР, Монголия, Нидерланды, Польша, Румыния, СССР, Тунис, Финляндия, Чехословакия, Югославия, Япония.

От участия отказались Индия и Турция, ,

Система проведения чемпионата 
Команды-участницы чемпионата мира на первом этапе были разбиты на 5 групп. 10 команд (по две лучшие из каждой группы) вышли в финальный этап, где по круговой системе разыграли места с 1-го по 10-е. Учитывались результаты игр команд между собой на первом этапе. Итоговые 11—20-е места по такой же системе разыграли команды, занявшие в группах первого этапа 3—4-е места.

Предварительный этап

Группа А 
Рига 

 13 октября: Югославия — Финляндия 3:0 (15:6, 15:0, 15:11); Бразилия — Австрия 3:0 (15:3, 15:2, 15:6).
 14 октября: Финляндия — Австрия 3:0 (16:14, 15:8, 15:9); Югославия — Бразилия 3:0 (15:10, 15:9, 12:15, 15:9).
 15 октября: Югославия — Австрия 3:0 (15:3, 15:6, 15:2); Бразилия — Финляндия 3:0 (15:11, 15:5, 15:11).

Группа В 
Ленинград 

 12 октября: Румыния — Бельгия 3:0 (15:3, 15:4, 15:4); Венгрия — КНДР 3:1 (15:3, 11:15, 15:8, 15:10).
 13 октября: Венгрия — Италия 3:1 (15:11, 15:4, 14:16, 15:6); КНДР — Бельгия 3:0 (15:2, 15:1, 15:8).
 14 октября: Италия — Бельгия 3:0 (15:6, 15:10, 15:4); Румыния — КНДР 3:1 (15:2, 16:18, 15:2, 15:8).
 15 октября: Венгрия — Бельгия 3:1 (11:15, 15:5, 15:7, 15:1); Румыния — Италия 3:0 (15:10, 15:8, 15:0).
 16 октября: КНДР — Италия 3:0 (15:13, 15:11, 15:8); Румыния — Венгрия 3:2 (12:15 8:15, 16:14, 15:4, 15:6).

Группа С 
Киев 

 13 октября: Япония — Албания 3:0 (15:4, 15:5, 15:10); Польша — ГДР 3:1 (20:18, 11:15, 19:17, 15:4).
 15 октября: ГДР — Албания 3:0 (15:8, 15:11, 15:8); Япония — Польша 3:1 (9:15, 16:14, 15:11, 15:13).
 16 октября: Япония — ГДР 3:0 (15:11, 15:13, 15:5); Польша — Албания 3:1 (15:13, 11:15, 15:9, 15:1).

Группа D 
Москва

 12 октября: СССР — Тунис 3:0 (15:11, 15:1, 15:2).
 13 октября: СССР — Нидерланды 3:0 (15:0, 15:4, 15:6); Китай — Тунис 3:0 (15:7, 15:5, 15:4).
 14 октября: Китай — Нидерланды 3:1 (15:9, 15:7, 12:15, 15:10).
 15 октября: СССР — Китай 3:0 (15:6, 15:13, 16:14).
 16 октября: Нидерланды — Тунис 3:0 (15:3, 15:9, 15:3).

Группа Е 
Москва

 12 октября: Монголия — Израиль 3:1 (16:14, 15:13, 13:15, 15:8).
 13 октября: Чехословакия — Болгария 3:1 (14:16, 15:12, 15:6, 15:10).
 14 октября: Чехословакия — Израиль 3:0 (15:4, 15:3, 15:7).
 15 октября: Болгария — Монголия 3:0 (15:4, 15:3, 15:5).
 16 октября: Чехословакия — Монголия 3:0 (15:2, 15:1, 15:7); Болгария — Израиль 3:0 (15:3, 15:3, 15:4).

Классификационный раунд 
Киев 
Курсивом выделены результаты матчей первого этапа, пошедшие в зачёт классифкационного раунда.

 Тунис исключён из числа участников первенства после трёх туров классификационного раунда за отказ от игры с Израилем. В этом и оставшихся матчах ему зачтены поражения 0:3 без начисления очков (выделены мелким шрифтом).

 18 октября: Италия — Финляндия 3:1 (12:15, 15:5, 15:7, 15:11); КНДР — Монголия 3:0 (15:5, 15:1, 15:13); Албания — Тунис 3:0 (15:3, 15:11, 15:8); Нидерланды — Австрия 3:0 (15:0, 15:9, 15:3); ГДР — Израиль 3:0 (15:3, 15:5, 15:8).
 19 октября: Тунис — Австрия 3:0 (15:13, 15:8, 15:8); ГДР — КНДР 3:1 (16:14, 11:15, 15:13, 15:13); Нидерланды — Италия 3:1 (15:5, 15:10, 13:15, 15:12); Монголия — Финляндия 3:1 (15:12, 9:15, 15:8, 15:11); Израиль — Албания 3:2 (15:11, 5:15, 9:15, 15:13, 15:12).
 20 октября: ГДР — Финляндия 3:0 (15:1, 15:9, 15:7); Нидерланды — Монголия 3:1 (15:5, 10:15, 15:2, 15:13); Италия — Австрия 3:0 (15:12, 15:13, 15:5); КНДР — Албания 3:1 (15:4, 11:15, 15:6, 15:8); Израиль — Тунис 3:0 (+:-).
 21 октября: КНДР — Израиль 3:2 (15:10, 8:15, 15:10, 8:15, 15:3); Албания — Финляндия 3:1 (15:8, 15:13, 10:15, 15:12); ГДР — Нидерланды 3:1 (15:10, 11:15, 16:14, 15:5); Монголия — Австрия 3:1 (15:7, 15:11, 4:15, 15:0); Италия — Тунис 3:0 (+:-).
 23 октября: ГДР — Австрия 3:0 (15:3, 15:0, 15:0); Израиль — Финляндия 3:0 (17:15, 15:8, 15:6); Нидерланды — Албания 3:0 (15:12, 15:5, 17:15); Италия — Монголия 3:0 (15:1, 15:5, 15:8); КНДР — Тунис 3:0 (+:-).
 24 октября: Албания — Австрия 3:0 (15:4, 15:5, 15:2); КНДР — Финляндия 3:1 (15:5, 15:6, 9:15, 15:13); Нидерланды — Израиль 3:1 (12:15, 15:8, 15:6, 15:11); ГДР — Италия 3:1 (15:11, 13:15, 15:6, 15:8); Монголия — Тунис 3:0 (+:-).
 25 октября: ГДР — Монголия 3:0 (15:5, 15:6, 15:6); Италия — Албания 3:1 (15:12, 15:11, 7:15, 15:8); Израиль — Австрия 3:0 (15:8, 15:8, 15:8); Нидерланды — КНДР 3:1 (15:10, 15:7, 10:15, 15:11); Финляндия — Тунис 3:0 (+:-).
 26 октября: Албания — Монголия 3:0 (15:8, 15:13, 15:5); КНДР — Австрия 3:0 (15:3, 15:1, 15:0); Израиль — Италия 3:1 (10:15, 15:9, 16:14, 15:11); Нидерланды — Финляндия 3:0 (15:4, 15:10, 15:5); ГДР — Тунис 3:0 (+:-).

Финальный этап 
Москва 
Курсивом выделены результаты матчей первого этапа, пошедшие в зачёт финального.

 18 октября: Польша — Югославия 3:0 (15:5, 15:8, 15:4); Чехословакия — Бразилия 3:2 (9:15, 15:7, 15:11, 8:15, 15:10); СССР — Япония 3:2 (10:15, 15:3, 15:10, 14:16, 151); Румыния — Китай 3:2 (9:15, 15:17, 15:8, 15:3, 15:4); Болгария — Венгрия 3:2 (15:7, 5:15, 15:11, 5:15, 15:12).
 19 октября: Китай — Болгария 3:2 (7:15, 15:13, 11:15, 17:15, 15:5); Япония — Югославия 3:2 (15:5, 9:15, 12:15, 15:9, 15:1); Венгрия — Бразилия 3:1 (5:15, 15:6, 15:4, 15:13); Чехословакия — Польша 3:2 (14:16, 12:15, 15:9, 15:7, 16:14); СССР — Румыния 3:1 (15:17, 15:8, 15:6, 15:11).
 20 октября: Венгрия — Польша 3:1 (11:15, 15:13, 15:13, 15:11); СССР — Югославия 3:1 (15:9, 15:13, 10:15, 15:13); Болгария — Румыния 3:2 (11:15, 19:17, 13:15, 15:12, 16:14); Чехословакия — Япония 3:0 (18:16, 15:12, 17:15); Китай — Бразилия 3:1 (15:9, 15:9, 13:15, 12:15, 15:9).
 21 октября: Япония — Венгрия 3:2 (12:15, 6:15, 15:9, 15:11, 15:7); Польша — Китай 3:0 (18:16, 16:14, 15:8); Румыния — Бразилия 3:0 (15:6, 15:11, 15:11); СССР — Болгария 3:0 (15:12, 18:16, 15:10); Чехословакия — Югославия 3:1 (15:3, 15:1, 5:15, 15:9).
 23 октября: Румыния — Польша 3:0 (15:8, 15:10, 17:15); Югославия — Венгрия 3:1 (15:9, 14:16, 15:12, 15:13); Китай — Япония 3:2 (15:6, 11:15, 15:3, 6:15, 15:6); Болгария — Бразилия 3:1 (15:11, 15:9, 7:15, 15:8); СССР — Чехословакия 3:0 (15:8, 15:13, 15:9).
 24 октября: Югославия — Китай 3:1 (15:10, 11:15, 16:14, 15:10); Япония — Румыния 3:2 (15:11, 4:15, 12:15, 15:3, 15:7); СССР — Бразилия 3:0 (15:4, 15:3, 15:12); Чехословакия — Венгрия 3:2 (10:15, 15:11, 15:2, 7:15, 15:2); Болгария — Польша 3:2 (15:9, 13:15, 16:18, 15:11, 15:10).
 25 октября: Болгария — Япония 3:1 (14:16, 17:15, 15:5, 15:8); СССР — Венгрия 3:0 (15:10, 15:8, 15:6); Польша — Бразилия 3:0 (15:8, 15:3, 15:8); Чехословакия — Китай 3:1 (15:10, 15:5, 10:15, 15:13); Румыния — Югославия 3:2 (12:15 15:11, 15:8, 8:15, 15:4).
 26 октября: Япония — Бразилия 3:1 (15:3, 15:10, 7:15, 15:12); Болгария — Югославия 3:2 (15:11, 16:14, 13:15, 14:16, 15:12); Венгрия — Китай 3:1 (8:15, 15:6, 15:5, 15:12); Румыния — Чехословакия 3:1 (10:15, 15:11, 15:13, 15:12); СССР — Польша 3:2 (10:15, 15:9, 15:4, 14:16, 15:7).

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Николай Буробин, Георгий Мондзолевский, Юрий Чесноков, Геннадий Гайковой, Юрий Венгеровский, Виталий Коваленко, Иван Бугаенков, Юрий Поярков, Дмитрий Воскобойников, Ян Лабуцкас, Анатолий Цирков, Эдуард Сибиряков. Главный тренер — Гиви Ахвледиани.

 : Богумил Голиан, Зденек Гумгал, Пётр Коп, Антонин Коваржик, Вацлав Кржиж, Йозеф Мусил, Карел Паулус, Павел Шенк, Вацлав Шмидл, Йозеф Шорм, Йозеф Столаржик, Ладислав Томан. Главный тренер — Йозеф Козак.

 : Николае Барбуцэ, Габриэл Черебетиу, Михай Чезан, Георге Корбяну, Михай Косте, Эдуард Дерзеи, Аурел Дрэган, Михай Григорович, Георге Фиерару, Кайус Микулеску, Хорациу Николау, Давилэ Плокон. Главный тренер — Николае Сотир.

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов
 Волейбол. Энциклопедия / Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. — Томск: Компания «Янсон», 2001.
 Призёры мировых первенств

Международные спортивные соревнования в Москве
Чемпионаты мира в СССР
Октябрь 1962 года
Спорт в России в 1962 году
Международные спортивные соревнования в Санкт-Петербурге
Международные спортивные соревнования в Киеве
Международные спортивные соревнования в Риге
Волейбол в Москве
Спорт на Украине в 1962 году
Спорт в Латвии в 1962 году
1962 год в Санкт-Петербурге
Чемпионаты мира в Латвии
Чемпионаты мира на Украине
Международные соревнования по волейболу в СССР